Paderborner bezeichnet:
 Paderborner Bier
 Paderborner Landbrot
 Einwohner von Paderborn
 teils Einwohner des Paderborner Landes
 Einwohner des historischen Fürstbistums Paderborn

Siehe auch: